Ел Фрихолар има више значења:

 Ел Фрихолар (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Фрихолар (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихолар (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихолар (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихолар (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихолар (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихолар (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихолар (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихолар (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихолар (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихолар (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Фрихолар (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фрихолар (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фрихолар (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фрихолар, Пуерто ел Фрихолар (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фрихолар (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Фрихолар (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику